Kutepow, Kutiepow:
 Aleksandr Kutiepow
 Aleksy Kutiepow
 Mikołaj Kutiepow
 Ihor Kutepow